De Treta Liga (Macedonisch: Македонска Трета Лига) 3de hoogste voetbaldivisie van Noord-Macedonië. Er wordt gepromoveerd naar de Vtora Liga en gedegradeerd naar de Macedonische regionale reeksen. De competitie is opgedeeld in regionale poules.

Kampioenen

Clubs in het groen promoveerden

3